Zkratka LTC může mít některý z těchto významů: 
 Lawn Tennis Club – tradiční zkratka tenisových klubů (pro venkovní tenis = „tenis na trávě“)
 loan to cost – poměr mezi výší úvěru a celkovými náklady projektu
 Litecoin – jedna z digitálních měn
 dlouhodobá péče – long-term care, termín ze zdravotnictví (ošetřovatelství) 
 lieutenant colonel – podplukovník v armádě Spojených států